Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1963/64 werd gewonnen door Amsterdam.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), Breda (Zuid), HMC (Noord) en PW (Oost).

De wedstrijd Amsterdam tegen Breda in de kampioenscompetitie kon niet worden gespeeld, doordat spelers van Amsterdam na het behalen van het landskampioenschap zich op andere zaken (onder meer studie, cricket, etc.) gingen richten. Amsterdam had dan moeten aantreden met een hele hoop invallers en tegenstander Breda en de bond (zoals wel vaker) vonden dit niet nodig.

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1963/64

Hockey in 1963
Hockey in 1964
 1963/64